Název Křenovice má více sídel:
 Křenovice (okres Písek) – obec v okrese Písek
 Křenovice (okres Přerov) – obec v okrese Přerov
 Křenovice (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov

 Křenovice (Dubné) – část obce Dubné v okrese České Budějovice
 Křenovice (Vojkov) – část obce Vojkov v okrese Benešov

Podobný název stejného původu má:
 Chřenovice – obec v okrese Havlíčkův Brod (obec byla založena sázavským klášterem jako Křenovice pravděpodobně v 11. století).
 Křenovičky – část obce Heřmaničky v okrese Benešov
 Krzanowice – město v Polsku

nebo dále několik obcí pojmenovaných Křenov

Externí odkazy